Zur Führerscheinklasse F siehe
 zur Situation in Österreich siehe Führerschein und Lenkberechtigung (Österreich)
 zur Situation in der Schweiz siehe Führerausweis und Fahrberechtigung (Schweiz)